Our gang – serial cinematografico statunitense di cortometraggi degli anni trenta, incentrato sulle avventure di un gruppo di bambini (in Italia: Simpatiche canaglie)
 Our gang – romanzo di Philip Roth pubblicato per la prima volta nel 1971 (tradotto in lingua italiana con i titoli: Cosa Bianca Nostra nel 1972 e La nostra gang nel 2014)
 Our Gang – cortometraggio muto del 1922 diretto da Charley Chase, Robert F. McGowan, Tom McNamarae e Fred Newmeyer